Příjmení Fritzsche nosí více významných osobností:

 Carl Julius Fritzsche (1808–1871) – německý farmaceut a chemik
 Hans Fritzsche (1900–1953) – vedoucí říšského rozhlasu
 Joachim Fritsche (* 1951) – východoněmecký fotbalový obránce

Externí odkazy